Isachsen steht für:

 Isachsen (Wetterstation), eine Wetterstation in Kanada
 Isachsenfjella, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika

Isachsen ist der Familienname folgender Personen:

 Gunnerius Ingvald Isachsen (1868–1939), norwegischer Offizier und Polarforscher
 Karsten Isachsen (1944–2016), norwegischer Theologe und Autor